

Biografia 
Alla morte del padre, avvenuta l'11 marzo 1486, i suoi fratelli maggiori Giovanni il Cicerone e Federico succedettero al trono di Brandeburgo e Ansbach rispettivamente, mentre Sigismondo succedette alla sede di Bayreuth. Egli non si sposò mai e alla sua morte i suoi domini passarono al suo fratello maggiore, Federico di Ansbach.

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 
 

Casa Hohenzollern
Margravi di Bayreuth